Аруан:
 Аруан — мёртвый индейский язык, был распространён на территории бразильского острова Маражо.
 «Аруан» — название российского футбольного клуба «Нарт» из города Нарткала в 2003—2006 годах.

См. также 
 Аруанская кукабара
 Руан (значения)
 Аруанан